

Onomastica
 Teja – nome proprio di persona maschile

Persone
 Casimiro Teja – illustratore italiano
 Mihai Teja – allenatore di calcio ed ex calciatore rumeno
 Neftali Teja – calciatore messicano